Сезон Словацької Екстраліги 2002/2003 — десятий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 2002/2003 взяло участь 10 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Слован Братислава», перемігши у фінальній серії «ХК Кошице» із рахунком 4:0. Команда «ХК Спішска Нова Вес» напряму опустилися до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, а на її місце пріднялася «ХК Нітра».

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Чвертьфінали:
 ХК Слован Братислава - МСХК Жиліна; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 6:1, 8:4, 5:3, 4:2.
 ХК Зволен - HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 4:0, 6:1, 5:2, 5:2.
 ХК Кошице - МХК Мартін; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 4:2, 4:1, 4:2, 3:1.
 ХК Дукла Тренчин - ХК 36 Скалиця; рахунок серії 4:3, в семи іграх зафіксовані такі результати — 4:3, 4:5, 0:4, 1:2, 4:3 PP, 2:1, 6:2.

Півфінали:
 ХК Слован Братислава - ХК Дукла Тренчин; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 6:1, 4:3, 2:1, 2:3, 4:3.
 ХК Зволен — ХК Кошице; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 3:2 PP, 1:2, 1:3, 1:3, 2:3.

Фінал:
 ХК Слован Братислава — ХК Кошице; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 2:1PP, 3:0, 4:2PP, 4:1.

Команда-переможець

Найкраща ланка сезону

Посилання 
 Вся статистика сезону 2001/2002 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина